Nord-Süd-Straße steht für:
 Nord-Süd-Straße (Duisburg), ehem. Stadtschnellstraße in Duisburg
 Nord-Süd-Straße (Salzgitter), Verkehrsachse Salzgitters
 Nord-Süd-Straße (Stuttgart) Ortsumgehungsstraße in Stuttgart